Taateraat Kangerluat bezeichnet:
 Taateraat Kangerluat (Bucht, Ammassalik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Taateraat Kangerluat (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland